Wilcox se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Balafama Helen Wilcox
 Thomas P. Wilcox